Het provinciedistrict Eeklo vormde tot 2017 bij de provincieraadsverkiezingen in de Belgische  provincie Oost-Vlaanderen een tussenniveau tussen het kiesarrondissement Gent en de kieskantons Assenede, Eeklo,  Kaprijke, Evergem, Waarschoot en Zomergem. Op het niveau van het provinciedistrict gebeurt de verdeling van de zetels in de provincieraad op basis van het behaalde aantal stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Assenede omvat de gemeenten Assenede en Zelzate.
 Het kieskanton Eeklo omvat de gemeenten Eeklo, Sint-Laureins en Maldegem.
 Het kieskanton Evergem omvat de gemeenten Evergem.
 Het kieskanton Kaprijke omvat de gemeenten Kaprijke.
 Het kieskanton Waarschoot omvat de gemeenten Waarschoot.
 Het kieskanton Zomergem omvat de gemeenten Zomergem, Lovendegem en Knesselare.

Geschiedenis 
Het provinciedistrict Eeklo werd in 2011 herzien in het kader van het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 2011, waarbij voor sommige districten een nieuwe indeling geldt. Tot  2005 viel dit district samen met het arrondissement Eeklo. Vermits volgens de nieuwe regeling elk provinciedistrict met minstens 6 zetels vertegenwoordigd moet zijn in de provincieraad en er toen slechts 5 voorzien waren, werd het provinciedistrict Evergem toegevoegd. Het district maakt nu deel uit van het kiesarrondissement Gent dat ook sinds 2011 uitgebreid werd door samenvoeging van de arrondissementen  Gent en Eeklo.

Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 7 van de 72 zetels van de provincie Oost-Vlaanderen toegewezen (voorheen 5 voor Eeklo en 4 voor Evergem van de 84). Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Oost-Vlaanderen werd vanaf 2013 herleid tot 72 (voorheen 84).

Resultaten provincieraadsverkiezingen sinds 1961 
 (*)1965: Anderen, 1994: VVP 2012: Lef, 

Eeklo
Politiek in Eeklo